Bourg kan syfta på:

 Bourg, Gironde, fransk kommun i departementet Gironde
 Bourg, Haute-Marne, fransk kommun i departementet Haute-Marne
 Bourg-Achard, fransk kommun i departementet Eure
 Bourg-Archambault, fransk kommun i departementet Vienne
 Bourg-Argental, fransk kommun i departementet Loire
 Bourg-Beaudouin, fransk kommun i departementet Eure
 Bourg-Blanc, fransk kommun i departementet Finistère
 Bourg-Bruche, fransk kommun i departementet Bas-Rhin
 Bourg-Charente, fransk kommun i departementet Charente
 Bourg-de-Bigorre, fransk kommun i departementet Hautes-Pyrénées
 Bourg-de-Péage, fransk kommun i departementet Drôme
 Bourg-des-Comptes, fransk kommun i departementet Ille-et-Vilaine
 Bourg-de-Sirod, fransk kommun i departementet Jura
 Bourg-des-Maisons, fransk kommun i departementet Dordogne
 Bourg-de-Thizy, fransk kommun i departementet Rhône
 Bourg-de-Visa, fransk kommun i departementet Tarn-et-Garonne
 Bourg-d'Oueil, fransk kommun i departementet Haute-Garonne
 Bourg-du-Bost, fransk kommun i departementet Dordogne
 Bourg-en-Bresse, fransk kommun i departementet Ain
 Bourg-et-Comin, fransk kommun i departementet Aisne
 Bourg-Fidèle, fransk kommun i departementet Ardennes
 Bourg-la-Reine, fransk kommun i departementet Hauts-de-Seine
 Bourg-Lastic, fransk kommun i departementet Puy-de-Dôme
 Bourg-le-Comte, fransk kommun i departementet Saône-et-Loire
 Bourg-le-Roi, fransk kommun i departementet Sarthe
 Bourg-lès-Valence, fransk kommun i departementet Drôme
 Bourg-l'Évêque, fransk kommun i departementet Maine-et-Loire
 Bourg-Madame, fransk kommun i departementet Pyrénées-Orientales
 Bourg-Saint-Andéol, fransk kommun i departementet Ardèche
 Bourg-Saint-Bernard, fransk kommun i departementet Haute-Garonne
 Bourg-Saint-Christophe, fransk kommun i departementet Ain
 Bourg-Sainte-Marie, fransk kommun i departementet Haute-Marne
 Bourg-Saint-Maurice, fransk kommun i departementet Savoie
 Bourg-sous-Châtelet, fransk kommun i departementet Territoire de Belfort